Braunau am Inn – città austriaca
 Nueva Braunau – frazione della città cinema di Puerto Varas
 Braunau frazione della città tedesca di Bad Wildungen
 Braunau in Böhmen (oggi Broumov) – città ceca
 Braunau – comune svizzero